Das Mixed der Australian Championships 1928 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressieger waren Esna Boyd  und John Hawkes. Im Endspiel setzten sich Jean Borotra / Daphne Akhurst kampflos gegen Esna Boyd / John Hawkes durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1928